Kipparikvartetti (в переводе с финского — «шкиперский квартет») — финский мужской вокальный ансамбль, существовавший с 1950 по 1983 год.

История 
История квартет началась в 1950 году, когда четырём известным певцам, Кауко Кяюхкё, Олави Вирта, Тейо Йоутсела и Ауво Нуотио, предложили сыграть вокальный ансамбль и исполнить главные партии в кинофильме «Прекрасная Веера, или баллада с озера Саймаа» по одноимённой пьесе Тату Пеккаринена. Большую часть музыки к фильму написал Гарри Бергстрём. Картина имела огромный успех в Финляндии, и музыканты решили продолжить совместную творческую деятельность. Уже 31 августа того же года они записали на пластинку песню из фильма — «Saimaan valssi», и это была их первая запись. 9 октября 1951 года состоялось дебютное выступление «Шкиперского квартета» неподалёку от города Карккила, а в феврале 1952 «Шкиперы» выступают в Хельсинки. Тогда же они сыграли главные роли в кинокомедии «Kipparikvartetti», а также появились в фильме «Добро пожаловать на утренний кофе». Известные записи этого периода — «Muurari», «Hurmalan häät», «On lautalla pienoinen kahvila», «Rööperin Raija», «Kisällit kesällä» и другие.

Однако легендарный первоначальный состав ансамбля, запомнившийся зрителям, просуществовал недолго — всего три года. В 1953 году из-за финансовых разногласий ансамбль покидает самый знаменитый его участник, тенор Олави Вирта; его заменил Ээро Вяре. Ещё через два года художественным руководителем ансамбля вместо Гарри Бергстрёма становится Жорж де Годзинский. В это время в репертуаре ансамбля появляются песни разных народов и всемирно известные шлягеры — «Ol' Man River», «Tiritomba», «Sapelitanssi» ja «Die Juliska aus Budapest» и другие, в переводе на финский язык. В 1969 году «Шкиперы» приняли участие в фильме «Большой парад мелодий», на следующий год — в телепрограмме «Шкиперский клуб» (). Последний концерт музыкантов состоялся в 1962 году, после этого они лишь эпизодически выступали на закрытых мероприятиях. Когда в 1972 году умер второй тенор Ээро Вяре, его сменил Калеви Валлинева (в этом же году умер и Олави Вирта). В 1983 году, после смерти Кауко Кяюхкё, ансамбль окончательно распался.

Состав 
 Первый тенор — Ауво Нуотио (1950—1983)
 Второй тенор — Олави Вирта (1950—1953)
 Второй тенор — Ээро Вяре (1953—1972)
 Второй тенор — Калеви Валлинева (1951, 1972—1983)
 Первый бас — Тейо Йоутсела (1950—1983)
 Второй бас — Кауко Кяюхкё (1950—1983)
 Второй бас — Пентти Туоминен (несколько раз заменял Кяюхкё)
 Второй бас — Ами Ловен (Иногда заменял Кяюхкё в 1970—1983)

Литература 
Книги

 Петер фон Бах и Илпо Хакасало. Iskelmän kultainen kirja. Хельсинки: Otava, 1986
 Анне-Марие Франк. Hymyillen. George de Godzinskyn elämä. Tammi, 1992
 Кауко Кяюхкё. Voi veljet! Kipparikvartetti. Хельсинки: Karisto, 1971

Газеты

 Kultaiset Vuodet 3/1990, 14-17. Леена Коски: Teijo Joutsela, viimeinen Kippari (Тейо Йоутсела, последний Шкипер)
 Kymen Sanomat 25.9.1999. Петрус (Мауно Мииналайнен): Kipparit (Шкиперы)

См. также 
 Metro-tytöt
 Сёстры Валтонен

Источники

Ссылки 
 Kipparikvartetti на сайте Музея популярной музыки
 Youtube

Музыкальные коллективы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1950 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году